Mannerkorpi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1915-1980), acteur et traducteur finlandais
 (1915-1980), traducteur et gastronome finlandais
 (1885-1966), pasteur et auteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois